Дми́трий Грице́нко:
 Гриценко, Дмитрий Геннадьевич (род. 1992) — российский регбист.
 Гриценко, Дмитрий Максимович (1902—1974) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск.